"Salza" pode significar:
 Salza, comuna francesa do Aude
 Salza di Pinerolo, comuna italiana do Piemonte
 Salza Irpina, comuna italiana da Campânia

Ver também
 Salsa (desambiguação)

Desambiguações de topônimos